Сен-Дени́-Мезонсе́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Ле-Бени-Бокаж. Округ коммуны — Вир.

Код INSEE коммуны — 14573.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 101 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 61 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 48 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 78,7 %, в 1999 году было 86,5 %). Из 48 активных жителей работали 40 человек (25 мужчин и 15 женщин), безработных было 8 (4 мужчины и 4 женщины). Среди 13 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сен-Дени-Мезонсель 

Коммуны департамента Кальвадос